Alarico – nome proprio di persona italiano maschile
Alarico I – re dei Visigoti dal 395 alla morte (410)
Alarico II – re dei Visigoti dal 484 alla morte (507)
Alarico di Einsiedeln – eremita, monaco e santo (X secolo)
Alarico il Baltha, cioè l'Audace, Re de' Gothi – opera di Agostino Steffani
Operazione Alarico – piano tedesco mirante a prendere il controllo dell'Italia durante la seconda guerra mondiale.